Conceicionense – abitanti di Conceição da Barra de Minas
Conceicionense – abitanti di Conceição do Mato Dentro
Conceicionense – abitanti di Conceição do Rio Verde
Conceicionense – abitanti di Conceição do Tocantins